Angerville ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Angerville (Calvados) im Département Calvados
Angerville (Essonne) im Département Essonne

mit Namenszusatz:
Angerville-Bailleul im Département Seine-Maritime
Angerville-la-Campagne im Département Eure
Angerville-la-Martel im Département Seine-Maritime
Angerville-l’Orcher im Département Seine-Maritime

Siehe auch:
 Angeville